Шацилло — фамилия. Известные носители:

 Шацилло, Вячеслав Корнельевич (род. 1953) — советский и российский историк, сын К. Шацилло
 Шацилло, Корнелий Фёдорович (1924—1998) — советский и российский историк и педагог.
 Шацилло, Михаил Корнельевич (род. 1960) — советский и российский историк, сын К. Шацилло
 Шацилло, Олег Игоревич (род. 1949) — российский хирург.